Правительство Майи Санду управляло Республикой Молдова в период с 8 июня по 14 ноября 2019 года. Правительство во главе с Майей Санду пало, после высказанного вотума недоверия 12 ноября 2019 года фракциями партий ПСРМ и ДПМ. Правительство осуществляло свои полномочия до 14 ноября 2019 года, после чего, было назначено правительство под руководством Кику.

История 
На парламентских выборах 24 февраля 2019 года был сформирован парламент, в который вошли Партия социалистов Республики Молдова (экспонентом которой является президент Игорь Додон, 35 мест), Демократическая партия Молдовы (которую возглавлял Владимир Плахотнюк, 30 мест), блок АКУМ (26 мест), Партия Шор-а (7 мест) и три независимых члена. Поскольку парламент не смог сформировать новое правительство в течение 90 дней, президент страны, должен был распустить парламент 7 июня,  для проведения досрочных парламентских выборов.

Партия «Действие и солидарность» (ПДС) (возглавляемая Майей Санду и членом блока АКУМ вместе с Платформой Достоинство и Правда ) 5 июня 2019 года решила проголосовать за спикера парламента, предложенного ПСРМ, чтобы разблокировать парламентскую деятельность. На следующий день, Платформа Достоинство и Правда объявила о поддержке решения ПДС, при условии, что Майя Санду сформирует новое правительство, а ПСРМ присоединится и проголосует за ряд мер, таких как, увольнение директора Службы информации и безопасности, директора Национального Центра по Анти-коррупции, возвращение к системе пропорциональных выборов и создание парламентского комитета для выяснения обстоятельств событий 7 апреля 2009 года.

8 июня 2019 года, 61 депутат от Партии «Действие и солидарность», Партии  «Платформа Достоинство и Правда»  и Партии Социалистов Республики Молдова единогласно проголосовали за кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра Республики Молдова.

12 ноября 2019 года, кабинет министров под руководством Майи Санду ушло в отставку. На пленарном заседании Парламента, за отставку правительства Санду, проголосовали в большинстве своем, депутаты от фракций ПСРМ и ДПМ. Перед голосованием премьер-министр Майя Санду, зачитала отчет о проделанной правительством работе. 63 члена парламента высказали вотум недоверия правительству Санду.

Состав кабинета

Примечания

Ссылки 
 Правительство Санду  @ alegeri.md

Правительство Молдавии